John F. Kennedy Conference Room - communicatiecentrum van het Amerikaanse Witte Huis, ook bekend als de Situation Room.
 The Situation Room - nieuwsprogramma van CNN.
 Situation Room (foto) - foto van een bespreking in het Amerikaanse Witte Huis tijdens het doden van Osama bin Laden.